Loit steht für:

 Loit, eine Gemeinde in Schleswig-Holstein  
 eine dänische Gemeinde, siehe Løjt Sogn

Loit ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Loit (1925–2021), schwedisch-estnischer Historiker
 Émilie Loit (* 1979), französische Tennisspielerin

Siehe auch
 Louit (okzitanisch Loït), Gemeinde in Frankreich